Отто Ампферер (; 1 декабря 1875, Инсбрук — 9 июля 1947, Инсбрук) — австрийский альпинист и геолог. Чтобы объяснить сложные процессы орогенеза, он разработал теорию о подкоровых течениях в мантии — модель, содержавшую представление о частичной пластичности земной коры. Таким образом, он стал — до Альфреда Вегенера — пионером современного взгляда на мобилизм.

Биография 
Отто Ампферер являлся известным альпинистом конца XIX — начала XX века: в частности, он первым совершил восхождение на пик Guglia di Brenta (2872 м). В период с 1935 по 1937 год Ампферер состоял в должности директора австрийской Геологической службы. Среди прочего он занимался геологическими исследованиям и картированием Тироля и Форарльберга. В 1936 году он был избран членом академии Леопольдина.

Память 
Именем Отто Ампферера назван переулок в X-м районе Вены (Ampferergasse), а также — улица в Инсбруке (Ampfererstraße).

Работы 
Всего Отто Ампферера является автором 260 публикаций, а также — многочисленных геологических карт:
 Über das Bewegungsbild von Faltengebirgen. Jb. Geol. R.-A., 56, 539—622, 42 Tab., Wien 1906.
 Geometrische Erwägungen über den Bau der Alpen. Mitt. Geol. Ges. Wien, 12, 135—174, Wien 1920.
 Über Kontinentalverschiebungen. Naturwissenschaften, 13, 669—675, 8 Abb., 1925.
 Wert der Geologie fürs Leben. Verh. Geol. B.-A., 1937, 89—98, Wien 1937.
 Über einige Grundfragen der Gebirgsbildung. Jb. Geol. B.-A., 87, 375—384, 5 Abb., Wien 1937.
 Grundlagen und Aussagen der geologischen Unterströmungslehre. Natur & Volk, 69, 337—349, 9 Abb., Frankfurt 1939.
 Gegen den Nappismus und für die Deckenlehre. Z. Dt. Geol. Ges., 92, 313—332, 7 Abb., Berlin 1940.
 Gedanken über das Bewegungsbild des atlantischen Raumes. Sber. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. KL, 150, 19—35, 6 Figs., Wien 1941.
 Vergleich der tektonischen Wirksamkeit von Kontraktion und Unterströmung. Mitt. Alpenländ. geol. Ver., 35, 107—123, 10 Figs., Wien 1944.
 Совместно с W. Hammer: Geologischer Querschnitt durch die Ostalpen vom Allgäu zum Gardasee. Jb. Geol. R.-A., 61, 531—710, 50 Abb., 3 Taf., Wien 1911.

Семья 
В 1902 году Отто Ампферер женился на Ольге Сандер (Olga Sander), являвшийся сестрой геолога из Иннсбрука Бруно Сандера (Bruno Sander, 1884—1979).

Литература 
 Werner Quenstedt: Ampferer, Otto. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 257—259.
 Ampferer Otto. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, S. 19.
 E. Thenius, O. A., Begründer der Theorie der Ozeanbodenspreizung, in: Geowiss. 6, 1988
 M. Leutner, Wissenschaftstheoret. Fallstudien zur Entwicklung der erdwiss. Forschung in Österreich. W. Haidinger — F. von Hauer — O. A., 1999

Примечания

Ссылки 
 

Геологи Австрии
Геологи XX века
Альпинисты Австрии
Члены Австрийской академии наук